Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Jaroslav Levinský e David Škoch 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (quarti di finale)
 Mariano Hood /  Albert Portas (semifinali)

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (finale)
 Karsten Braasch /  Petr Pála (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2003